Petaluma (Californië), stad in de Amerikaanse staat Californië
Petaluma (rivier), rivier in de Amerikaanse staat Californië